

Результаты соревнований

Мужчины 
Акробатика

{| class=wikitable style=font-size:85%
|-
! width=10 | Этап
! width=40 | Дата
! width=210 | Место проведения
! width=290 | Дисциплина
! width=210 | Первое место
! width=210 | Второе место
! width=210 | Третье место
! width=10 | Отчёт
|-
| align=center | 1
| align=center | 21.12.2019
|  Шимао-Лотус-Маунтин
| Акробатика
|  Ци Гуанпу
|  Цзя Цзунъян
|  Ноэ Рот
| align=center | 
|-
| align=center | 2
| align=center | 22.12.2019
|  Шимао-Лотус-Маунтин
| Акробатика
|  Ци Гуанпу
|  Максим Буров
|  Цзя Цзунъян
| align=center | 
|-
| align=center | 3
| align=center | 07.02.2020
|  Дир-Вэлли
| Акробатика
|  Максим Буров
|  Ноэ Рот
|  Илья Буров
| align=center | 
|-
| align=center | —
| align=center | 15.02.2020
|  Тбилиси
| Акробатика
| colspan=3 align=center | соревнования не проводились
| align=center | —
|-
| align=center | 4
| align=center | 15.02.2020
|  Москва
| Акробатика
|  Павел Кротов
|  Ноэ Рот
|  Павел Дик
| align=center | 
|-
| align=center | 5
| align=center | 22.02.2020
|  Раубичи
| Акробатика
|  Джастин Шонефельд
|  Льюис Ирвинг
|  Кристофер Лиллис
| align=center | 
|-
| align=center | 6
| align=center | 28.02.2020
|  Ой-Карагай
| Акробатика
|  Кристофер Лиллис
|  Пирмин Вернер
|  Павел Дик
| align=center | 
|-
| align=center | 7
| align=center | 08.03.2020
|  Красноярск
| Акробатика
|  Ноэ Рот
|  Павел Кротов
|  Льюис Ирвинг
| align=center | 
|}

Биг-эйр

{| class=wikitable style=font-size:85%
|-
! width=10 | Этап
! width=40 | Дата
! width=210 | Место проведения
! width=290 | Дисциплина
! width=210 | Первое место
! width=210 | Второе место
! width=210 | Третье место
! width=10 | Отчёт
|-
| align=center | 1
| align=center | 03.11.2019
|  Модена
| Биг-эйр
|  Александер Холл
|  Бирк Рууд
|  Андри Рагеттли
| align=center | 
|-
| align=center | 2
| align=center | 14.12.2019
|  Пекин
| Биг-эйр
|  Бирк Рууд
|  Тил Харл
|  Еспер Щедер
| align=center | 
|-
| align=center | 3
| align=center | 21.12.2019
|  Атланта
| Биг-эйр
|  Александер Холл
|  Антуан Аделисс
|  Тил Харл
| align=center | 
|-
| align=center | —
| align=center | 03.01.2020
|  Дюссельдорф
| Биг-эйр
| colspan=3 align=center | соревнования не проводились
| align=center | —
|-
| align=center | 4
| align=center | 29.02.2020
|  Дештне
| Биг-эйр
|  Антуан Аделисс
|  Бирк Рууд
|  Ульрик Самнёй
| align=center | 
|}

МогулСки-кросс

Ски-кросс

 Достижения Первая победа в карьере

Первый подиум в карьереПобеды на этапах кубка мира

Примечания 

Зимние виды спорта в сезоне 2019/2020
Кубок мира по фристайлу